

Localidades

Creekside (Kentucky)
Creekside (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos